Brandenburg Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brandenburg Mountain (Arizona)
 Brandenburg Mountain (Arkansas)